Förkortningen UAK kan tydas på flera sätt: 

 Uppsala akademiska kammarkör
 Uppsala atletklubb, brottning
 IATA:s kod för Narsarsuaq flygplats, Narsarsuaq, (Grönland)